Preble ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Preble (Indiana)
 Preble (Nevada)
 Preble (New York)
 Preble (Wisconsin)

 Preble County, Verwaltungseinheit

Preble ist außerdem der Name von
 Edward Preble (1761–1807), amerikanischer Marineoffizier
 Edward Alexander Preble (1871–1957), amerikanischer Zoologe